Гвадалупе Викторија, Пуебло Нуево има више значења:

 Гвадалупе Викторија, Пуебло Нуево (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвадалупе Викторија, Пуебло Нуево (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику